Barranc dels Mians, barranc d'Aramunt, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Barranc dels Mians, barranc de les Esglésies, en el terme municipal de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà